Майкл Джон Хэйгарт (, 11 октября 1934, Лидс — 27 апреля 2016) — английский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Великобритании 1964 г. Серебряный призёр чемпионата Великобритании 1959 г. (разделил 1—3 места с Дж. Пенроузом и Г. Голомбеком; в дополнительном матч-турнире победил Пенроуз). В 1974 г. участвовал в дележе 1—7 мест, в дополнительном матч-турнире разделил 4—5 места. Бронзовый призёр чемпионата Великобритании 1976 г.

В составе сборной Англии участник шахматных олимпиад 1960 и 1964 гг., Кубков Клары Бенедикт (сборная выигрывала серебряные и дважды бронзовые медали соревнования; завоевал индивидуальную золотую медаль в 1960 г.), международного матча со сборной Нидерландов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Хэйгарта в базе Chessgames
 Личная карточка М. Хэйгарта на сайте 365Chess

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Лидсе